Kebbel ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Kebbel, Braunschweiger Gutsbesitzer und Namensgeber der Villa Kebbel in Schwandorf; seit 1988 Oberpfälzer Künstlerhaus
 Arielle Kebbell (* 1985), US-amerikanische Schauspielerin
 Malte Kebbel (* 1981), deutscher Lichtkünstler, Medienkünstler

Siehe auch:
 Kebbell